Demografie

Fictieve personages

Geografie

overige